Dong pode se referir a:
 Dong (moeda)
 Dong (etnia)
 Dong (divisão administrativa)
 Língua dong
 Lago Dongting, também chamado Dong
 DONG Energy — companhia petrolífera

Desambiguação